Белиз принимал участие в Летних Олимпийских играх 1976 года в Мельбурне (Австралия) в третий раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборная страны состояла из 4 спортсменов (все — мужчины) в двух видах спорта (лёгкая атлетика и стрельба).

Результаты соревнований

Лёгкая атлетика 

 Спортсменов — 2
 Мужчины

Стрельба 

 Спортсменов — 2

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1976 года
1976 год в Белизе